Чемпионат Хорватии прошёл в Опатии с 10 по 22 января 2015 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2562).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2015 год в шахматах
Январь 2015 года
Спорт в Хорватии в 2015 году